

Серафимовка — село, Зерендинський район, Акмолинська область

Серафимовка — село, Ольгинський район, Приморський край
 Серафимовка — село, Туймазинський район, Башкортостан

Див. також 
 Серафимівка
 Серафимовський

ru:Серафимовка